Nu Sagittarii pode se referir a:
Nu1 Sagittarii
Nu2 Sagittarii